Богачево — топоним:
 Богачево — ойконим в Польше ():
 Богачево — деревня в Гижицком повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Гижицко;
 Богачево — деревня в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Моронг;
 Богачево — деревня в Эльблонгском повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Эльблонг;
 Богачево — ойконим в России:
 Богачево — деревня в Башкортостане (Баймакский район);
 Богачево — деревня в Красноярском крае (Ирбейский район);
 Богачево — деревня в Московской области (Одинцовский район);
 Богачево — деревня в Смоленской области (Шумячский район).
 Богачево — ойконим на Украине:
 Богачево — станция в Черкасской области, рядом с городом Ватутино.
 Богачево — деревня в Одесской области (Великомихайловский район).